Air Force One – l'aereo del presidente degli Stati Uniti d'America
 Air Force One (film) – film statunitense con Harrison Ford
 Nike Air Force 1 – celebre scarpa da ginnastica creata dalla Nike

Pagine di disambiguazione